Публій Сервілій Пріск () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сервіліїв, його гілки Прісків:
 Публій Сервілій Пріск Структ — консул 495 року до н. е.
 Публій Сервілій Пріск — консул 463 року до н. е.